Kováčová può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Kováčová, comune del distretto di Zvolen, nella regione di Banská Bystrica
 Kováčová, comune del distretto di Rožňava, nella regione di Košice